Flatiron est un nom qui désigne ou se rapporte à :
 Flatiron Building, un immeuble de Manhattan.
 Flatiron District, un district de Manhattan.
 Les Flatirons, un massif rocheux dans le Colorado.
 un flatiron ou chevron est un type de relief dû à l'érosion.

Homonymie de toponyme